Kate Allen (triatlete) (1970), Oostenrijks triatlete
 Katie Allen (1974), Australisch hockeyster